Фатьма-султан:
 Фатьма-султан (1430 — после 1462) — дочь османского султана Мурада II.
 Фатьма-султан (1467 — после 1521) — дочь османского султана Баязида II и Нигяр-хатун.
 Ханчерли Фатьма-султан (1495 — 1533) — внучка османского султана Баязида II.
 Фатьма-султан (1500 — 1570) — дочь османского султана Селима Явуза и Айше Хафсы Султан.
 Фатьма-султан (1530 — 1585) — наложница шехзаде Баязида.
 Фатьма-султан (ок. 1559 — 1580) — дочь османского султана Селима II и Нурбану Султан.
 Фатьма-султан (1574 — 1620) — дочь султана Мурада III и Сафийе Султан.
 Фатьма-султан (1605/1606 — 1670) — дочь османского султана Ахмеда I и Кёсем Султан.
 Фатьма-султан (1642 — 1682) — дочь османского султана Ибрагима.
 Фатьма-султан (1678 — 1700) — дочь османского султана Мехмеда IV и Гюльнуш-султан.
 Фатьма-султан (1704 — 1733) — дочь османского султана Ахмеда III.
 Фатьма-султан (1840 — 1882) — дочь османского султана Абдул-Меджида и Гюльджемаль Кадын Эфенди.
 Фатьма-султан (1879 — 1932) — дочь османского султана Мурада V от его пятой жены Ресан Ханым Эфенди.
 Фатьма-султан (1921 — 2012) — внучка последнего османского султана Мехмеда Вахидеддина и последнего халифа из династии Османов Абдул-Меджида II.
 Фатьма Наиме-султан (1875 — 1945) — дочь османского султана Абдул-Хамида II от его четвёртой жены Бидар Кадын Эфенди.
 Фатьма Салиха-султан — дочь османского султана Абдул-Азиза от Дюрринев Кадын Эфенди.
 Фатьма Песенд Ханым-эфенди (1876 — 1924) — жена османского султана Абдул-Хамида II.